Этати́зм ( — госуда́рственничество, от  — государство):
 убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества и контролировать его экономические и социальные институты;
 политика и социологическая теория активного вмешательства государства во все сферы общественной и частной жизни;
 направление политической мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель общественного развития.

Идеологические течения, противостоящие этатизму: либертарианство, минархизм, анархизм, коммунизм. При этом мотивы и основные причины такого противостояния государству различаются в зависимости от средств и целей, которые должны быть достигнуты последователями той или иной идеологии. Приверженец госуда́рственничества, сторонник твёрдой государственной власти, мыслящий по-государственному, действующий в высоких государственных интересах — Государственник.

Этатистские доктрины и этатистская практика

Этатистские доктрины 
Различные доктрины, относящиеся к этатизму, имеют общее плановое и дирижистское видение государства. Явными проявлениями этатизма могут быть идеологическая, культурная, государственная собственность на средства производства, контроль и централизация основных видов экономической деятельности, государственная монополия.

Обоснование этатизма может иметь различные причины:

 Восприятие общества, где люди имеют неравные условия жизни. (Одна из формул для обоснования обязательных и социальных сборов).
 Восприятие неравного перераспределения богатства, следовательно, реализация политики перераспределения доходов.
 Восприятие чувства экономической или социальной незащищенности.
 Негативное или уничижительное восприятие экономической или социальной свободы.
 Стремление подчинить все общество политическому контролю со стороны государства.
 Желание использовать государство для защиты особых интересов.
 Желание сделать государство моральным агентом над всеми гражданами.

Этатистская практика 
Действия этатизма могут быть конкретно развернуты в различных областях:

 Экономические (государственные монополии, планирование, протекционизм, монетарный и финансовый интервенционизм);
 Институциональные или конституционные (унитаризм);
 В сфере обеспечения государством социальных и налоговых услуг;
 Административный, нормативный и правовой;
 Геополитика или международная политика (суверенитет, национализм);
 В области религиозного, идеологического, морального образования (теократия, государственная идеология, национальное образование);
 Образование, культура, спорт.

Формы этатизма 
Этатизм может принимать различные формы от поддержки минимального государства до тоталитаризма. Первое предполагает сокращение функций и полномочий государства до необходимого минимума, ограниченного защитой людей от агрессии, воровства, нарушения контрактов и мошенничества, то есть минимальное государство — ночной сторож с армией, полицией и судами. Некоторые могут также включать в его функции пожарных, тюрьмы и др. Государство всеобщего благосостояния и другие умеренные уровни этатизма также являются примерами этатизма. Тоталитаристы предпочитают максимальное, всеобъемлющее государство. В XX веке основные тоталитарные режимы были в Германии, Италии и СССР.

Государство, общество и частные лица 
Авторитаристы и автократы считают, что сильное, авторитарное государство должно законодательно закреплять или применять моральные и культурные обычаи. Версия этатизма, поддерживаемая фашизмом, гласит, что суверенитет принадлежит не народу, а национальному государству, и что все люди и объединения существуют только для усиления власти, престижа и благосостояния государства. Он отвергает индивидуализм и возвышает нацию как органическое тело, возглавляемое верховным лидером и воспитываемое единством, силой и дисциплиной. Фашизм и некоторые формы корпоративизма превозносят моральную позицию о том, что корпоративная группа, обычно имеется ввиду государство, больше, чем сумма её частей, и что у людей есть моральное обязательство служить государству.

Экономический этатизм 
Экономический этатизм заключается в государственном экономическом вмешательстве и государственном регулировании экономики, а также представлении о том, что государство играет важную, необходимую и законную роль в управлении экономикой, — либо непосредственно через государственный сектор экономики и другие механизмы управления, либо косвенно через плановую экономику.

Государственный интервенционизм 

Термин «этатизм» используется для обозначения рыночной экономики с большим объёмом государственного вмешательства, регулирования или влияния на рыночную, социальную рыночную или смешанную рыночную экономику. Экономический интервенционизм утверждает, что государство играет легитимную или необходимую роль в рамках капиталистической экономики, вмешиваясь в рынки, регулируя меры против чрезмерного роста промышленности частного сектора экономики и предоставляя или субсидируя товары и услуги, не произведенные рынком должным образом.

Государственный социализм 

Государственный социализм в широком смысле относится к формам социализма, основанным на государственной собственности на средства производства и государственном распределении ресурсов. Он часто используется применительно к экономическим системам советского типа бывших коммунистических государств.

В некоторых случаях при использовании в отношении экономики советского типа государственный социализм используется взаимозаменяемо с государственным капитализмом на том основании, что советская модель экономики фактически основывалась на процессе накопления капитала, ориентированного на государство, и социальной иерархии.

В политическом плане государственный социализм часто используется для обозначения любой социалистической политической идеологии или движения, которое выступает за использование государственной власти для строительства социализма или за убеждение в том, что государство должно быть присвоено и использовано для обеспечения успеха социалистической революции. Это обычно используется в отношении марксистско-ленинских социалистов, которые защищают однопартийное государство.

Государственный капитализм 

Этатизм может быть использован и для обозначения государственного капитализма. Государственный капитализм относится к формам капитализма, которые характеризуются высокой концентрацией государственных коммерческих предприятий.

В некоторых случаях государственный капитализм относится к экономической политике, такой как дирижизм, существовавший во Франции во второй половине 20-го века; и к современной экономике Китайской Народной Республики и Сингапура, где правительство владеет контрольными долями в публичных компаниях. Некоторые авторы также определяют бывшую экономику Восточного блока как форму государственного капитализма.

Этатизм в разных странах

Турция 
В первые десятилетия существования Турецкой Республики правительство и банки, созданные и находящиеся в собственности государства, были вынуждены субсидировать большинство промышленных проектов из-за отсутствия сильного частного сектора. Принцип этатизма был принят правительством Кемаля Ататюрка и включён (в 1931) в программу Республиканской народной партии и (в 1937) в конституцию Турецкой Республики как официальная экономическая доктрина, однако если до принятия, в период с 1923 по 1926 год, сельскохозяйственное производство выросло на 87 %, а промышленность и услуги росли более чем на 9 % в год с 1923 по 1929 год, то после принятия доктрины этатизма рост значительно замедлился, за исключением периода между 1935 и 1939 годами, когда он достигал 6 % в год. В течение 1940-х годов экономика находилась в состоянии стагнации, в значительной степени из-за того, что поддержание вооруженного нейтралитета во время Второй мировой войны увеличило военные расходы страны, почти полностью сократив объём внешней торговли. После 1950 года страна страдала от экономических потрясений примерно раз в десять лет, в 1960-е был выдвинут лозунг «нового этатизма», а самый серьёзный экономический кризис произошел в конце 1970-х годов.

В течение первых шести десятилетий существования республики, до 1983 года, Турция в целом придерживалась квазистатистского подхода со строгим государственным планированием бюджета и введенными правительством ограничениями на внешнюю торговлю, потоки иностранной валюты, прямые иностранные инвестиции и частный сектор, участие в определённых областях (таких как вещание, телекоммуникации, энергетика, добыча полезных ископаемых). Период закончился экономическим кризисом и сопровождался инфляцией, достигшей трехзначных уровней в 1979 году. Наконец, в 1983 году новый премьер-министр Тургут Озал инициировал серию реформ, направленных на то, чтобы перевести экономику из государственнической изолированной системы в более рыночную модель.

Россия 
Некоторые ученые и аналитики описывают политический режим, установившийся в России после 2000 года с президентством Владимира Путина как этатистский.

Советник президента Российской Федерации Владислав Сурков на встрече с президентом студенческой ассоциации Колумбийского университета сравнил современную Россию с Турцией времен Ататюрка.

Франция 
Географ Жак Леви был яростным критиком французского этатизма. Он описывал Францию ​​как «страну единого масштаба», слишком централизованную, и «уставшую от этатизма». Он выступал за переход к более территориальному федерализму, отдавая предпочтение более нижним административным и территориальным уровням: мегаполисам и регионам.

Цитаты 

 «Многочисленность законов в государстве есть то же, что большее число лекарей: признак болезни и бессилия» — Вольтер.
 «Фашистское государство, высшая и самая мощная форма личности, есть сила, но сила духовная. Она синтезирует все формы моральной и интеллектуальной жизни человека. Поэтому государство невозможно ограничить задачами порядка и охраны, как этого хотел либерализм. Это не простой механизм, разграничивающий сферы предполагаемых индивидуальных свобод. Государство есть внутренняя форма и норма, дисциплинирующая всю личность и охватывающая, как её волю, так и разум. Его основное начало главное вдохновение человеческой личности, живущей в гражданском обществе, проникает в глубину, внедряется в сердце действующего человека, будь он мыслитель, артист или ученый: это душа души.» — Бенито Муссолини, «Доктрина фашизма».
 «Два всадника, сидя на одном коне, дерутся друг с другом — прекрасная аллегория государственного устройства!» — Георг Лихтенберг.
 «Забота о благосостоянии граждан не должна входить в число юридических обязанностей государства, так как результат такой заботы не может стать правовым (то есть всеобщим) принципом, поддающимся одинаковому применению» — Иммануил Кант.
 «Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства» — Владимир Ленин.
 «Государство пухло, а народ хирел» — Василий Ключевский.
 «Государство — это я» — Людовик XIV.
 «Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы» — Тацит Публий Корнелий.
 «При отсутствии справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и самые разбойничьи шайки что такое, как не государства в миниатюре?» — Августин.
 «Тоталитарное государство устанавливает неопровержимые догмы и меняет их со дня на день» — Джордж Оруэлл.
 «Если бы природа имела столько законов, как государство, сам Господь не в состоянии был бы управлять ею» — Людвиг Берне.
 «Чем больше государство планирует, тем труднее становится планировать индивиду» — Фридрик Хайек.

См. также

Противоположные взгляды 

 Антиэтатизм
 Анархизм
 Либертарианство
 Минархизм
 Laissez-faire
 Децентрализация
 Субсидиарность
 Правовой плюрализм

Родственные концепции 

 Большое государство
 Фашизм
 Национал-социализм
 Государственный социализм
 Имперализм
 Государственный интервенционизм
 Корпоративизм
 Государственный капитализм
 Дирижизм
 Авторитаризм
 Автократия
 Тоталитаризм

Примечания

Литература 
 Николай Александрович Бердяев, «Утопический этатизм евразийцев», 1927 год.
 

Государство
Идеологии
Экономические идеологии
Либертарианство
Политические теории
Суверенитет
Дискуссионные вопросы либертарианства